Puerto Santa Cruz kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Puerto Santa Cruz (kommunhuvudort), 
 Puerto Santa Cruz (flodmynning), 

Robotskapade Argentinaförgreningar